Parmulariaceae är en familj av svampar. Parmulariaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parmulariaceae